Al ‘Azīzīyah kan syfta på följande platser:

Irak 

 Al ‘Azīzīyah (distriktshuvudort), Wasit,

Libyen 

 Al ‘Azīzīyah (distriktshuvudort), Al Jufrah, 

Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Libyenförgreningar